Detta är en lista över franska skulptörer.

A
 Achiam (1916-2005)
 Eugène Aizelin (1821-1902))
 Jean Amado (1922-95)
 Jean Arp (1886-1966)
 Jean-Paul Aubé (1837-1916)

B
 Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904)
Louis-Ernest Barrias (1841-1905)
Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904)
Albert Bartholomé (1848-1928)
 Antoine-Louis Barye (1796-1875)
Antoine Bellette 
 Joseph Bernard (1866-1931)
André Bloc (1896-1966)
Edmé Bouchardon (1698-1772)
Jacques-Philippe Bouchardon (1711-53)
Jean-Baptiste Bouchardon (1667-1742)
Martin van den Bogaert (1637-97)
 François Joseph Bosio (1768-1845)
 Alfred Boucher (1850-1934)
 Émile-Antoine Bourdelle (1861-1929)
 Louise Bourgeois (1911-2010)

C
Jacques Caffieri (1678-1755)
Jean-Jacques Caffieri (1735-92)
Philippe Caffieri (1714–1774)
Auguste Nicolas Cain (1822-94)
 Jean-Baptiste Carpeaux 1827-1875
Albert-Ernest Carrier-Belleuse (1824-87)
Jean-Joseph Carriès (1855-94)
Pierre-Jules Cavelier (1814-94)
 César 1921-1998
Henri Chapu (1833-91)
Felix Maurice Charpentier (1858-1924)
Antoine-Denis Chaudet (1763-1810)
Ferdinand Cheval (1836-1924)
 Jean Clareboudt 1944-1997
Claude Michel (1738-1814)
 Camille Claudel 1864-1943
 Jean-Jacques Clérion 1639-1714
Auguste Clésinger (1814-83)
Michel Colombe (cirka 1430-efter 1512)
 Marie-Anne Collot 1748-1821
Joseph Constant (1892-1969)
Charles Cordier (1827-1905)
Paul Cornet (1892-1977)
 Jean-Pierre Cortot 1787-1843
Othon Coubine (1893-1969)
Charles Guillaume Cousin (1707-83)
Guillaume Coustou den yngre (1716-77)
Guillaume Coustou den äldre (1677-1748)
Nicolas Coustou (1658-1733)
Robert Couturier (1905-2008)
 Antoine Coysevox 1640-1720
Charles Cressent (1685-1768)

D
Jean Dampt (1854-1945)
Jean-Baptiste Daniel-Dupuis (1849-99)
Antoine Laurent Dantan (1798-1878)
Jean-Pierre Dantan (1800-69)
Jean-Gabriel Daragnès (1886-1950)
Paul Dardé (1888-1963)
David d'Angers (1788-1856)
 Honoré Daumier (1808-79)
Auguste-Hyacinthe Debay (1804-65)
Jean-Baptiste Joseph Debay den äldre (1779-1863)
Jean-Baptiste Joseph Debay den yngre (1802-62)
 Edgar Degas (1834-1917)
Léon Delagrange (1836-91)
Eugène Delaplanche (1836-91)
 Charles Despiau (1874-1946)
Jules Desbois  (1851-1935)
Eugène Devéria (1805-65)
Erik Dietman (1937-2002)
 Eugène Dodeigne (född 1923)
Gustave Doré (1832-83)
Ernest Henri Dubois (1863-1930)
Paul Dubois (1829-1905)
 Raymond Duchamp-Villon (1876-1918)
Daniel Ducommun du Locle (1804-84)
Auguste Dumont (1801-84)
Charles Dupaty (1771-1825)
Guillaume Dupré (1576-1643)
Francisque Joseph Duret (1804-65)

E 
Hector Guimard (1851-1911)

F
 Étienne-Maurice Falconet (1716-1791)
Alexandre Falguière (1831-1900)
Bernard Foucquet d.y. (död 1731)
Bernard Foucquet d.ä. (1639-1731) 
Alexandre-Évariste Fragonard (1780-1850)
Pierre Franqueville (1548-1615)
 René Frémin (1672-1744)
Emmanuel Frémiet (1824-1910)
 Roger de La Fresnaye (1885-1925)
Gloria Friedmann (född 1950)

G
Paul Gasq (1860-44)
Jacques-Édouard Gatteaux (1788-1881)
Henri Gaudier-Brzeska (1891-?)
Jean Gautherin (1840-90)
Bernardus Gelduinus 
Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
Émile Gilioli (1911-77)
 Georges Gimel 1898-1962
 François Girardon (1628-1715)
 Cyprien Godebski 1835-1909
Jean Goujon (cirka 1510-cirka 1565)
Eugène Guillaume (1822-1905)
Hector Guimard (1867-1942)

H
Claude Henrion (död 1710)
Ernest-Eugène Hiolle (1834-1886)
Jean-Antoine Houdon (1741-1828)
 Huang Yong Ping 1954

I
 René Iché (1897-1954)
Jean-Antoine Injalbert (1845-1933)
 Jean-Robert Ipoustéguy (1920-2006)

J 
Georges Jacquot (1794-1874)
François Jouffroy (1806-92)

L
 Antoinette Labisse (1908-1992)
Pierre Hubert L'Archevêque (1721-78)
Abraham César Lamoureux (död 1692)
Paul Landowski (1875-1961)
Alfred-Désiré Lanson (1851-98)
François-Raoul Larche (1860-1912)
 Berto Lardera (1911-89)
 Henri Laurens (1885-1954)
 Jean-Paul Laurens (1838-1921)
 Bertrand Lavier (född 1949)
Louis Auguste Le Clerc (1688-1772)
Michel Le Lievre (död 1734)
Hippolyte Lefèbvre (1863-1935)
Pierre Legros d.y. ( född 1666-1719)
Pierre Legros d.ä. (1629-1714)
François-Frédéric Lemot (1772-1827)
 Jean-Baptiste Lemoyne (1704-78)
 Jean-Louis Lemoyne (1665-1755)
 Pierre Lepautre (1659-1744)
Alfred-Charles Lenoir (1850-1920)
Étienne Leroux (1836-1906)
 Henri Louis Levasseur (1853-1934)
André Lhote (1885-1962)
 Jacques Lipchitz (1891-1973)
Robert Le Lorrain (1666-1743)

M
Michel Maille (1672-1700)
Jacques-Léonard Maillet (1823-94)
 Aristide Maillol (1861-1944)
Hippolyte Maindron (1801-84)
Charles-Marie-Félix Martin (1844-1916)
 Henri Matisse (1869-1945)
Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750) 
 Antonin Mercié (1845-1916)
Claude Michallon (1752-99)
Gustave Michel (1851-1924)
Jean Guillaume Moitte (1747-1810)
 François Morellet (född 1926)

O
 Christian d'Orgeix (född 1927)
Auguste Ottin (1811-90)

N
 Émile de Nieuwerkerke (1811-1892)

P
 Augustin Pajou (1730-1809)
 Marta Pan (1923-2008)
Michel Pascal (1814-82)
Thérèse Peltier (1873-1926)
Jean-Joseph Perraud (1819-76)
 Antoine Pevsner (1884-1962)
 Émile Picault (1833-1915)
 Anne en Patrick Poirier (född 1942, respektive 1942)
Claude Poussin (död 1661)
 Antoine Poncet (född 1928)
James Pradier (1790-1852)
Francesco Primaticcio (1505-70)
 Pierre Paul Puget (1620-94)

R
 Yehiel Rabinowitz (född 1939)
 Pierre Rambaud (1852-93)
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
 Germaine Richier (1904-59)
Louis-François Roubiliac (1702-62)
 Auguste Rodin (1840-1917)
 Marie-Louise Roulleaux Dugage (1812-1877)
Jeanne Royannez (1855-1932(
François Rude (1784-1855)

S
 Niki de Saint Phalle (1930-2002)
Niccolò Sale 
Jacques Saly (1717-76)
Françoise Schein (född 1953)
 Nicolas Schöffer (1912-1992)
Sotiris René Sidiropoulos (född 1977)
 Shen Yuan (född 1959)
 Shlomo Selinger (född 1928)

T 
Jean-Baptiste Théodon (1645-1713)

V
 Bernar Venet (född 1941)

Z
 Ossip Zadkine (1890-1967)

 
Franska skulptörer